XXXVI Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa - Berlin - Praga w dniach 8-22 maja 1983 roku. Do 12-etapowego wyścigu (plus prolog), którego trasa wynosiła 1899,7 km, wystartowało 94 zawodników z 16 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

Prolog, (8 maja 1983), Warszawa (6,7 km), jazda indywidualna na czas

I etap, (9 maja 1983), Serock - Olsztyn (181 km)

II etap, (10 maja 1983), Olsztyn - Toruń (171 km)

III etap, (11 maja 1983), Toruń - Poznań (150 km)

IV etap, (13 maja 1983), Poznań - Forst (175 km)

V etap, (14 maja 1983), Forst - Berlin (180 km)

VI etap, (15 maja 1983), Berlin - Halle (202 km)

VII etap, (16 maja 1983), Halle (36 km), jazda indywidualna na czas

VIII etap, (17 maja 1983), Halle - Karl-Marx-Stadt (157 km)

IX etap, (19 maja 1983), Karl-Marx-Stadt - Uście nad Łabą (181 km)

X etap, (20 maja 1983), Uście nad Łabą - Przybram (171 km)

XI etap, (21 maja 1983), Solenice - Tabor (165 km)

XII etap, (22 maja 1983), Tabor - Praga (124 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie oraz prologu.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka zielona.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Najwszechstronniejszych 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów oraz na lotnych i górskich premiach.

Punktowa 
Koszulka biała.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na metach etapów i prologu.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 471-479.

Rogala, J., Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015, s. 38.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1983
1983 w Polsce
1983 w Europie